Drzązgowo (powiat Chodzieski), een plaats in het Poolse district Chodzieski, woiwodschap Groot-Polen
 Drzązgowo (powiat Poznański), een plaats in het Poolse district Poznański, woiwodschap Groot-Polen